Das Herrendoppel der US Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Lukáš Dlouhý und Leander Paes. Das Finale bestritten Bob und Mike Bryan gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi, welches die Bryans in zwei Sätzen gewannen. Dies war für die beiden der dritte gemeinsame Triumph bei den US Open (nach 2005 und 2008) und der neunte Grand-Slam-Titel insgesamt. Neben Bopanna und Qureshi, die erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Finale erreichten, sorgten auch die ungesetzten Eduardo Schwank und Horacio Zeballos für eine Überraschung, da sie als ungesetzte Paarung das Halbfinale erreichten und auf dem Weg dorthin drei gesetzte Teams besiegten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2010